Пётр Па́влов:
 Павлов, Пётр Алексеевич (Павлов-Морев, 1779—1831) — епископ Русской православной церкви.
 Павлов, Пётр Васильевич (1937—2010) — советский и российский художник.
 Павлов, Пётр Георгиевич (1902—1982) — министр обороны Болгарии.
 Павлов, Пётр Егорович (1925—1958) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Пётр Михайлович (1907-?) — журналист, доктор экономических наук, профессор.
 
 
 Павлов, Пётр Трофимович (1917—1963) — Герой Советского Союза.